El 10 de febrer de 1929 va començar la primera campanya de la Lliga Espanyola de Primera divisió, després d'un primer intent frustrat la temporada anterior que va acabar desdoblant-se en dos tornejos que van quedar inacabats. La competició va concloure el 26 de juny de 1929 i el guanyador va ser el FC Barcelona. No va haver-hi descensos. Aquesta temporada les victòries tan sols valien 2 punts.

Equips participants 
La primera temporada de la lliga espanyola la van disputar els sis equips campions de copa (Arenas, Athletic Club, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad i Real Unión) i els tres equips finalistes (Athletic Madrid, Espanyol i Europa). El desè equip fou escollit després d'una fase de classificació.

Classificació general

Evolució de la classificació

Resultats

Promoció

Resultats finals 
 Campió de Lliga: FC Barcelona
 Descensos: no va haver-n'hi (el Racing de Santander va disputar una promoció contra el Sevilla FC que va guanyar)
 Ascensos: no va haver-hi

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Referències 

1928
Competicions esportives del 1928
Competicions esportives del 1929